Damendoppel der Olympischen Sommerspiele 1992.

Titelverteidigerinnen waren Zina Garrison-Jackson und Pam Shriver. Das Finale bestritten Gigi Fernández und Mary Joe Fernández gegen Conchita Martínez und Arantxa Sánchez Vicario, das Gigi Fernández und Mary Joe Fernández in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Damendoppel
1992
Tennisturnier in Barcelona
Tennisturnier 1992